Arganil pode ser:
 Arganil - vila no distrito de Coimbra;
Arganil (freguesia) - freguesia sede do concelho anterior;
 Conde de Arganil - antigo título nobiliárquico português de que desfrutavam os bispos de Coimbra.

Desambiguação